Barbera může být:

 Joseph Barbera (1911–2006) – americký animátor, režisér, scenárista, kreslíř a producent
 Stadio Renzo Barbera – fotbalový stadion, kde sídlí italský klub US Città di Palermo